Příjmení Matějíček nosí více významných osobností:

 Ambrož Milan Matějíček (1928–2005) – český římskokatolický kněz, augustinián
 Bohumil Matějíček (1925–1998) – český malíř a grafik
 František Matějíček (1880–1957) – český architekt a stavitel
 Robert Matějíček (* 1976) – český fotbalista
 Václav Matějíček (* 1941) – český malíř a grafik

Podobné příjmení 
 Matějček nebo Matějčková